Het wereldkampioenschap superbike van Lausitz 2006 was de tiende ronde van het wereldkampioenschap superbike en het wereldkampioenschap Supersport 2006. De races werden verreden op 10 september 2006 op de Lausitzring nabij Klettwitz, Duitsland.

Superbike

Race 1

Race 2

Supersport

Tussenstanden na wedstrijd

Superbike

Supersport

2006
Lausitz